Żdanów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Żdanów, un village de la voïvodie de Lublin
 Żdanów, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Zdanów, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Żdanów, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.